Nayla est le prénom de
 Nayla Moawad (arabe : نايلة معوض), née en 1940 : femme politique libanaise
 Nayla Farouki
 Nayla, un personnage fictif de l'univers de Dune (présente dans L'Empereur-Dieu de Dune).